Абрам Хавин:
 Хавин, Абрам Леонидович (1914—1974) — украинский шахматист, мастер спорта СССР.
 Хавин, Абрам Фишелевич (1896—1969) — историк советской промышленности.

Примечания